PIL steht für:
 PIL, vorgeschlagenes Kfz-Kennzeichen für den Kreis Pillkallen (Ostpreußen); siehe Ostzonenverzeichnis der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Pacific International Lines, singapurische Reederei
 Partido de Independientes de Lanzarote, politische Partei auf Lanzarote (Spanien)
 Primäre Intestinale Lymphangiektasie, siehe Waldmann-Krankheit
 Carlos Miguel Jiménez Airport (IATA-Code), Flughafen von Pilar (Paraguay), Departamento Ñeembucú, Paraguay

PiL steht für:
 Public Image Ltd., britische Musikgruppe

pil steht für:
 Yom (Sprache) (ISO-639-3-Code), Gur-Oti-Volta-Sprache in der beninischen Provinz Atakora

Siehe auch:
 Pill (Begriffsklärung)
 Pyl

Abkürzung